Peto – produzione di una miscela di gas, formata da aria ingerita o da gas prodotti dai batteri simbiotici e dai lieviti che vivono nel tratto gastrointestinale dei mammiferi
 Peto – cittadina messicana sita nello stato dello Yucatán
 Richard Peto – docente e medico britannico
 William Peto – cardinale britannico della Chiesa cattolica
 Zoltán Pető – calciatore ungherese